Прие́кульская волость — административно-территориальные единицы в Латвии:

 Приекульская волость — волость в Приекульском крае на севере Латвии (Видземе)
 Приекульская волость — волость в Приекульском крае на западе Латвии (Курземе)